Els Vortigaunts són una espècie extraterrestre fictícia que surten en la sèrie de videojocs Half-Life. Són criatures humanoides de Xen que pot treure poderosos llançaments de reacció d'energia. Enemics en un primer moment, s'han fet bons aliats per a l'espècie humana després de la tempesta de portada que els ha desviat sobre Terra.

El cos dels Vortigaunt tenen una organització bastant humanoide. Tenen una pell castanya-verd i una postura lleugerament voltada. El cap porta un ull vermell únic en el centre, dues espècies d'orelles i de les dents punxegudes aparents. L'ull és envoltat per cinc més petits ulls. - sols dos són ben visibles en Half-Life 2, els tres altres són igualment presents però menys evidents a distingir. Del tronc s'estenen dos braços i dues cames ajuntades al darrere, així com un braç vestigial que sobresurt del tòrax. Els braços es terminen per dues grans urpes mentre que les cames s'acaben cadascuna per un esclop.

La presència d'aquest tercer braç sobre el tòrax és un caràcter trobat amb altres espècies evolucionades de Xen, com el Nihilanth i l'Alien Grunt. Aquesta similitud, acompanyada de vegades d'altres punts comuns com la posició de les cames ajuntades al darrere del tronc, suggereix fortament que els Vortigaunts i les altres espècies intel·ligents de Xen tenen un avantpassat en comú. Aparentment, aquest tercer braç és utilitzat per alimentar-se, dels Vortigaunts i dels Alien Grunts que són sovint observats inclinats davant una de la seva víctima per devorar-la utilitzant aquest apèndix.

Des del primer capítol, és possible veure un Vortigaunt treballant per l'aliança escombrant a l'estació de Ciutat 17, portant braçalets semblants a aquells utilitzats en Half-Life per controlar-los (amb un braçal suplementari al voltant de la talla). Explorant Nova Prospekt, el jugador es troba amb un Vortigaunt mort, que porta també aquests collarets, torturat sobre una cadira elèctrica. Alyx Vance comenta a aquest assumpte que només els coneixements de la Resistència sobre Nova Prospekt provenen de comunicacions telepàtiques dels Vortigaunts retinguts allà per ser torturats i interrogats.

Els Vortigaunts ensenyen en el joc que poden utilitzar el seu atac elèctric de manera productiva, sota la forma d'un feix blau que pot per exemple recarregar les bateries, alimentar els circuits electrònics i soldar objectes. Els Vortigaunts abonen a Freeman el seu alliberament i el tenen en gran estima, l'anomenat «el Free Man» (l'home lliure en anglès) encara que no oblidin que Freeman va matar a uns quants, durant l'incident de Black Mesa

Half-Life
Grups ficticis de videojocs